Хомок — деревня в Харовском районе Вологодской области.

Входит в состав Харовского сельского поселения, с точки зрения административно-территориального деления — в Харовский сельсовет.

Расстояние до районного центра Харовска по автодороге — 6 км. Ближайшие населённые пункты — Тимониха, Тюшковская, Ситинский, Дор, Пашучиха.

По переписи 2002 года население — 1 человек.

Примечания

Ссылки 
 Хомок в реестре населённых пунктов Вологодской области

Название Хомок предположительно трансформировалось от более раннего наименования - Холмок. Деревня была построена на холме, на берегу реки Сить. Перед началом Второй мировой войны, по словам очевидцев, в деревне было около семидесяти дворов. Во время войны большая часть мужского населения деревни погибла или пропала без вести, в связи с чем, после войны деревня, уже не смогла восстановится и к началу восьмидесятых годов оставалось пять домов и четыре человека из коренных жителей.

В начале двадцатого века на реке стояла деревенская, водяная мельница, на данный момент сохранилась, только запруда. В реке в изобилии водились раки, налим, щука, голавль, лещ. Однако, после начала использования химикатов в сельском хозяйстве, раки исчезли полностью.  В Советские времена на Сити и впадающем в неё ручье, был создан бобровый заповедник. Учитывая удачно выбранное место, поголовье бобров в 80-х годах было довольно значительным. Население Хомка и близлежащих деревень работали в колхозе, охватывающем обширные территории вдоль рек Сить и Кубена. Выращивали овес, рожь, лен. Большое внимание уделялось молочному животноводству. После развала СССР колхоз распустили. На данный момент жителей в деревне не осталось. Вместе с тем, в рамках президентской программы, посреди деревни в зарослях бурьяна, поставили стационарный телефон-автомат, ярко синего цвета,видимо, как символ новой эпохи. 

Населённые пункты Харовского района